Holenderskie Tourist Trophy 2009 – siódma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 27 czerwca 2009 roku na torze TT Circuit Assen.

Wyniki MotoGP

Wyniki 250 cm3

Wyniki 125 cm3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2009
Holenderskie Tourist Trophy
2009 w Holandii